Паз (или Патсойоки; , , , , ) — река в Финляндии (Лапландия), России (Мурманская область) и Норвегии (Финнмарк).

В бассейне реки в XX веке возведены семь гидроэлектростанций, четыре из которых расположены вдоль норвежско-российской границы.

Гидрография 
Длина — 117 км. Площадь бассейна — 18 300 км². Средний расход воды — 177,41 м³/с. Вытекает из озера Инариярви, впадает в Варангер-фьорд (Варяжский залив) Баренцева моря. Питание в основном снеговое.

Река проходит через множество озёр: Гренсеватн, Хевоскосское водохранилище, Хеюхенъярви, Воуватусъярви, Боссояврре, Скугватн, Сальмиярви, Контиоярви, Клистерватн и Фоссеватн, образуя обширную долину. Крупнейший приток — Наутсийоки.

Населённые пункты на реке: Виртаниеми, Янискоски, Раякоски, Сальмиярви, Сванвик, Борисоглебский, Эльвенес.

По реке проходит большая часть границы между Россией и Норвегией, а до 1826 года российско-норвежская граница целиком проходила по реке до Варяжского залива. В настоящее время из 117 км общей длины более 100 приходится на границу с Норвегией.

Протекает по трансграничному парку Пасвик-Инари, включая заповедник Пасвик. На реке построен пазский каскад из 7 гидроэлектростанций. На реке развита ловля сёмги.

Примечания

См. также 
 Одна река — три государства

 
Реки, впадающие в Баренцево море
Пограничные реки
Реки Лапландии
Реки Печенгского района
Реки Норвегии